Черниковка — топоним.

 Черниковка — деревня, вошедшая в 1922 году в состав города Уфы
 Черниковка — исторический район города Черниковска, ныне — в составе города Уфы
 Черниковка — железнодорожная станция на линии Уфа — Шакша Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
 Черниковка — грузовая пристань на реке Уфе
 Черниковка-Восточная — грузовая железнодорожная станция на линии Черниковка — Загородняя Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги